Сезон 2017/2018 годов стал для футбольного клуба «Спартак» Москва 96-м в его истории. Команда приняла участие в 26-м чемпионате страны и в 26-м розыгрыше Кубка России.

В этом сезоне «Спартак» в чемпионате провёл наибольшую по продолжительности серию матчей без поражений среди клубов РФПЛ — 18 матчей (с
29 августа 2017 года, 8 тур — 8 апреля 2018 года, 25 тур). По итогам чемпионата, «Спартак» занял третье место (второй раз в истории чемпионатов России), завоевав бронзовые медали, и получил право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА 2018/2019, начав с 3-го квалификационного раунда.

Состав

Основной состав 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

«Спартак-2» 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Молодёжный состав 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Руководство клуба 
  Вагит Алекперов — владелец
  Леонид Федун — владелец, президент
  Наиль Измайлов — вице-президент
  Сергей Родионов — генеральный директор
  Юрий Денисевич — финансовый директор
  Леонид Трахтенберг — директор департамента по связям с общественностью
  Евгений Мележиков — директор по безопасности
  Александр Атаманенко — коммерческий директор
  Александр Цомая — директор по правовым вопросам
  Михаил Вартапетов — руководитель медицинского департамента

Тренерский штаб

Основной состав 
  Массимо Каррера — главный тренер
  Роман Пилипчук — помощник главного тренера
  Аттила Мальфатти — помощник главного тренера
  Джанлука Риомми — тренер вратарей
  Хавьер Нойя Сальсес — тренер по физической подготовке
  Джорджо Д’Урбано — тренер по физической подготовке

«Спартак-2» 
  Дмитрий Гунько — главный тренер
  Владимир Джубанов — помощник главного тренера
  Ринат Дасаев — тренер вратарей
  Рамиль Шарипов — тренер по физической подготовке

Молодёжный состав 
  Алексей Лунин — главный тренер
  Алексей Мелёшин — помощник главного тренера
  Владимир Пчельников — тренер вратарей
  Александр Зайченко — тренер по физической подготовке

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие убытки:  € 21,800,000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 0,000,000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду по ходу сезона:

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок России по футболу 2017

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 

Заняв 1-е место в чемпионате России 2016/17, то есть победив, клуб получил право выступать в Лиге чемпионов сезона 2017/18, начав с группового этапа.

Групповой этап (группа E)

Турнирная таблица

Матчи

Лига Европы УЕФА 

Заняв 3-е место на Групповом этапе Лиги чемпионов 2017/18, клуб получил право выступать в плей-офф Лиги Европы сезона 2017/18, начав с 1/16 финала.

1/16 финала

Кубок России 

Не вылетев из чемпионата России 2016/17, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2017/18, начав с 1/16 финала кубка.

Матчи

Достижения

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва

2017/2018
Спартак Москва
Спартак